Redentore (ital.) bzw. Santissimo Redentore steht für:
 Christus als Erlöser, siehe Soteriologie
 zahlreiche Kirchen, siehe Erlöserkirche